Bergluch ist der Name von

 Bergluch (Grünheide (Mark)), Wohnplatz in der Gemeinde Grünheide (Mark), Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Bergluch (Zehdenick), Wohnplatz im Ortsteil Vogelsang der Stadt Zehdenick, Landkreis Oberhavel, Brandenburg